Ненарто́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Ненартович, Анатолий Акимович (1915—1988) — русский советский художник, живописец.
 Ненартович, Николай Эдуардович (род. 1945) — российский учёный в области радиолокации, радионавигации, генеральный конструктор.
 Ненартович, Эдуард Викентьевич (1919—1993) — советский учёный, разработчик вооружений.